Venus (mitologia), deessa personificació de l'amor i la bellesa física a la mitologia romana.
 Venus (planeta), segon planeta del Sistema Solar, segons la seua proximitat al Sol.
 Art:
 Venus de Milo
 Venus d'Urbino
 Venus del mirall
 Venus prehistòrica, tipus de figures femenines, provinents de les cultures paleolítiques, amb els caràcters sexuals exagerats.
 Venus de Berekhat Ram
 Venus de Willendorf
 Venus de Gavà
 Venus de Lespugue
 Venus de Tan-Tan
 El naixement de Venus (Cabanel), famós quadre d'Alexandre Cabanel.
 Biografies:
 Venus, sobrenom d'Agnès Tejada, locutora de ràdio i presentadora de televisió.
 Venus, sobrenom de l'actriu eròtica Angelica Costello.
 Venus Williams, jugadora de tennis professional.
 Geografia:
 Venus (Texas), entitat de població a l'estat de Texas.
 Altres:
 Venus (pel·lícula), pel·lícula britànica del 2006 amb Peter O'Toole.
 Venus (pel·lícula de 2022), pel·lícula de terror de Jaume Balagueró.
 Venus (pintura), quadre del pintor alemany Lucas Cranach el Vell.
 Venus (òpera), obra del compositor Othmar Schoeck sobre un llibret d'Armin Rüeger.
Venus (animal)